Норкино — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Глубоковской волости.

География 
Расположена в 3 км от северо-западного берега озера Каменное, в 26 км к востоку от города Опочка и в 6 км к северу от волостного центра, деревни Глубокое.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 225 человек.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Норкинской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района